Подгаевский — фамилия; имеет женскую форму Подгаевская.
 Подгаевский, Виталий Васильевич — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор милиции.
 Подгаевский, Святослав Юрьевич (род. 1983) — российский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и клипмейкер.